Een verkeersweg:
 N427 (Frankrijk)
 N427 (Nederland), zie Provinciale weg 427
 N427 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing